Мафальда (итал. Mafalda):

 Мафальда — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.
 Мафальда — комикс, созданный аргентинским карикатуристом Хоакином Сальвадором Лавадо.
 Мафальда Испанская (1184—1256) — преобразовательница аббатства де Ароука, блаженная.
 Мафальда Савойская (1125—1157) — первая королева Португалии.
 Мафальда Савойская (1902—1944) — вторая дочь короля Италии Виктора Эммануила III.

См. также 

 «Принцесса Мафальда» () — итальянский пассажирский океанский лайнер потерпевший катастрофу 25 октября 1927 года, что стало причиной гибели 314 человек.